Canè ima više značenja:
 Canè, Belluno
 Canè, Brescia
 Canè, Trento